Гійо́м, Ґійом () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південний схід від Парижа, 150 км на північний схід від Марселя, 55 км на північний захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2008 році у муніципалітеті числилось 272 оподатковані домогосподарства у яких проживало 519 осіб, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Гійом на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи